André Zwobada est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur français né à Paris le  et mort le .
 Jacques Zwobada (1900-1967), sculpteur et illustrateur français.

Voir aussi :